Ethusa är ett släkte av kräftdjur. Ethusa ingår i familjen Dorippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Ethusa